Le mot levier peut désigner différents objets ou fonctions :
 En mécanique, un levier est une pièce mécanique permettant de réduire l'effort à fournir ou de convertir le type de mouvement :
 Un levier de commande est un organe permettant de convertir (par exemple un mouvement linéaire en rotation) et de transmettre une action mécanique (par exemple un levier de boîte de vitesses) ;
 Une cisaille à levier, un outil de découpe des métaux ;
 En finance, un effet de levier est une méthode de financement permettant d'accroître le ratio de rentabilité sur fonds propres d'une entreprise;

Toponyme 

 Levier est une commune située dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté.

Patronyme 

 Emilio Levier (1839-1911), botaniste suisse